71-й выпуск Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Италии. Гонка длиной 288 километров со стартом Милане и финишом в Сан-Ремо была проведена 16 марта 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
Несмотря на пасмурную погоду старт состоялся в 09:30. Первый отрыв провёл Джованни Баттальин (Giovanni Battaglin). Его атаку подхватили два гонщика, однако пелотон догнал убежавших. В 19 километрах от старта, в Чертоза ди Павия (Certosa di Pavia), следующую атаку провёл 23-летний Тулльио Бертакко (Tullio Bertacco). К нему начали перекладываться два велосипедиста: Анджело Тосони (Angelo Tosoni) и Этьен Де Бёель (Etienne De Beule). Убежавшие достигли отрыва над пелотоном в 11 минут 41 секунду на вершине Пассо дель Туркино (Passo del Turchino). Здесь Бертакко был первым. Тройка лидеров, достигнув Аренццано (Arenzano), имела преимущество над пелотоном уже в 12 минут 38 секунд.

Активные действия пелотона, начавшиеся примерно за 90 км до финиша привели к сокращению отрыва: в Финале-Лигуре (Finale Ligure) — 9 минут 25 секунд, в Чериале (Ceriale) — 7 минут 12 секунд. У подъемов Капи (Capi), которые являлись переломными для гонки, отрыв составлял 5 минут 33 секунды.

Столкновение Тосони и Бертакоо приводит к их падению. Пока они не вернулись в гонку, Де Бёель ожидал упавших гонщиков. За 36 километров до финиша, на подъеме Капо Берта (Capo Berta), преимущество отрыва над пелотом всё ещё составляло 3 минуты. Тосони начал отставать, и Де Бёель и Бертакко за 15 километров до финиша продолжили борьбу за лидерство.

В то же время в пелотоне, у Арма ди Таджа (Arma di Taggia), нерасторопные действия гонщиков на узком участке дороги привели к массовому завалу с участием около 50 спортсменов. Мишель Поллантье (Michel Pollentier), вовремя среагировал и объехал завал с группой уцелевших гонщиков. Перед началом решающего подъёма Поджио ди Сан-Ремо (Poggio di San Remo) эта группа догнала отрыв. Попытки атак на подъёме не привели к чьему-либо успеху.

В сформировавшейся спринтерской группе из 15 гонщиков за 250 метров до финиша атаку предпринимает трехкратный (1973, 1978, 1979) победитель гонки Роже де Вламинк (Roger De Vlaeminck). У него на колесе расположился чемпион мира, победитель Милан — Сан-Ремо-1977 Ян Рас (Jan Raas). Пока пара чемпионов боролись друг с другом, они не уследили за Пьерино Гавации (Pierino Gavazzi), который, совершив рывок, стал победителем гонки. Вторым, третий год подряд, финишировал Джузеппе Саронни, а Ян Рас становится третьим.

Результаты

Примечания

Ссылки